Oxyscelio  — род платигастроидных наездников из подсемейства Scelioninae. Африка (экваториальная и восточная), Мадагаскар, Палеарктика (юго-восточная часть), Индо-Малайзия, Австралазия (Австралия, Новая Гвинея, Тасмания) и юго-запад Тихоокеанского региона (Фиджи, Вануату, Новая Каледония). Более 200 видов.

Описание 
Мелкие перепончатокрылые насекомые: длина тела 2,6-7,1 мм. Усики 12-члениковые. Нижнечелюстные щупики состоят из 4 сегментов, а нижнегубные — 2-члениковые. Отличаются отдалённой от края переднего крыла субмаргинальной жилкой и очень короткой маргинальной жилкой (также у многих видов есть характерной фронтальное вдавление на голове)
.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Ссылки 
 Oxyscelio Kieffer, 1907

 
Роды перепончатокрылых